Тимошинин  — русская фамилия, известные носители:

 Тимошинин, Александр Иванович (1948—2021) — советский гребец, сын И. Т. Тимошинина.
 Тимошинин, Владимир Александрович (род. 1970) — российский прыгун в воду, чемпион Европы, сын Н. В. и А.И Тимошининых.
 Тимошинин, Иван Трофимович (1912—2002) — советский гребец.

 Тимошинина, Наталья Владимировна (1947—1998) — советская прыгунья в воду, призёр Олимпиады-68, жена А.И. Тимошинина.
 Тимошинина, Светлана Алексеевна (род. 1973) — российская прыгунья в воду, чемпионка Европы, жена В. А. Тимошинина.
 Тимошинина, Юлия Владимировна (род. 1998) — российская прыгунья в воду, дочь В. А. и С. А. Тимошининых.